Le Tournoi d'Écosse de rugby à sept 2014 (Scotland rugby sevens 2014) est la huitième étape de la saison 2013-2014 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule sur deux jours les 3,  et  au Scotstoun Stadium de Glasgow en Écosse. L'équipe de Nouvelle-Zélande bat l'équipe du Canada (première finale en IRB sevens world series) sur le score de 54 à 7.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi : Gillies Kaka () avec 45 points
 Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Samisoni Viriviri () avec 8 essais
 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Scotland rugby sevens

Lien externe 
 

2014
Événement sportif à Glasgow
Écosse
Sport en Écosse en 2014
Sport en mai 2014